Кузобъю (Кузьобъю; устар. Кузоб-Ю) — река в России, течёт по территории Корткеросского района и Усть-Куломского района Республики Коми. Образуется слиянием рек Вой-Кузоб и Лункузобъю на высоте 110 м над уровнем моря. Устье реки находится в 618 км по правому берегу реки Вычегды. Длина реки составляет 49 км.

Притоки 
 12 км: Ыджыдсаваёль
 18 км: Ыджыдъёль
 41 км: Пескиша
 49 км: Вой-Кузоб
 49 км: Лункузобъю

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000016262.

Примечания 

Притоки Вычегды
Реки Корткеросского района
Реки Усть-Куломского района